Charles du Bouzet de Roquépine (1630-1661), abbé commendataire et agent général du clergé de France de 1655 à 1660 ;
 Eugène du Bouzet (1805-1867), navigateur français, gouverneur des Établissements français d'Océanie (EFO) de 1854 à 1858 ;
 Jean Bouzet (1892-1954), linguiste, professeur d'espagnol, poète, auteur de pièces de théâtre en béarnais et d'ouvrages pédagogiques hispanistes et occitanistes.

 Castéra-Bouzet, commune française située dans l'ouest du département de Tarn-et-Garonne ;
 Saint-Jean-du-Bouzet, commune française située dans l'ouest du département de Tarn-et-Garonne.